Bellocchio ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Bellocchio (* 1939), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Piergiorgio Bellocchio (* 1931), italienischer Literaturkritiker und Schriftsteller
 Pier Giorgio Bellocchio (* 1974), italienischer Filmproduzent und Schauspieler